Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B2 :
 Bundesstraße 2 (B 2), en Allemagne
 Route B2, à Chypre

Voir aussi